И́ва прутови́дная, или ива корзи́ночная, ива ло́зная, или ива конопляная (), — вид цветковых растений из рода  семейства .

Другие названия — корзиночник, лоза, малокитник, талажчаник, белотал, верболоз, кузовица, тальник.

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает умеренные районы Евразии.

В России встречается почти по всей европейской части и Сибири в основном в лесной полосе и лесостепи; по долинам рек проникает в лесотундру и даже в тундру, на юге — в полупустыню.

Равнинное растение, произрастает по берегам рек и на периодически затопляемых островах, где образует на многие километры густые заросли (в смеси с другими ивами), преимущественно в местах интенсивного отложения песчаного аллювия в прирусловой части поймы. В горах лишь вдоль крупных рек и в широких долинах.

Хорошо возобновляется черенками и пнёвой порослью. Легко переносит ежегодное засыпание нижних частей побегов песком, образуя на засыпанной части придаточные корни.

Более ценный материал дает при густой культуре на супесчаных и песчаных почвах. На торфянистых почвах растет плохо, на чернозёмных почвах даёт прут с широкой сердцевиной. Заморозков не боится и может культивироваться в северных районах.

Охранный статус 
Ива прутовидная включена в Красные книги Восточной Фенноскандии: Республики Карелии и Мурманской области.

Консортивные связи 
Неустойчива к насекомым-вредителям. Молодые веточки, кора, почки, цветки и листья составляют основной корм .

Ботаническое описание 

Ветвистый кустарник высотой до 5—6 м, реже дерево высотой до 8—10 м. Ветви прямые, длинные, тонкие, прижатые; молодые побеги короткие, серовато-опушённые или почти голые; взрослые — голые или очень коротко волосистые. Обнажённая древесина без валиков.

Корневая система представляет очень густое сплетение тонких и длинных корней, сплошь пронизывающих почву, но залегающих на небольшой глубине.

Почки длиной 3—5 мм, яйцевидно-продолговатые, сплюснутые, желтоватые или красно-бурые, тонко и коротко серо-волосистые. Прилистники узколанцетные, иногда лопастные или серповидные, длинно-заострённые, железисто-зубчатые, обыкновенно быстро опадающие, нередко отсутствуют. Взрослые листья верхушечных побегов узко или линейно-ланцетные, длиной 15—20 см, шириной 0,3—4 см, с наибольшей шириной ниже средины, в основании широкие или клиновидные, к верхушке суженные, острые, с завороченным краем, цельнокрайные или слегка волнисто-выемчатые, реже ясно пильчатые, сверху от тёмно-зелёных, почти голых или слабо опушённых до седовато-пушистых с бугорчатыми желёзками у краев, снизу густо покрыты шелковистыми волосками, атласно- или серебристо-блестящие, с сильно выдающейся соломенно-бурой главной жилкой. Черешки, обычно, длиной 0,5—1,2 см, иногда очень короткие 0,1—0,4 мм, шелковистые.

Серёжки сидячие или почти сидячие, тычиночные — удлинённо-яйцевидные, длиной 2—3 см, диаметром до 1,5 см, пестичные — цилиндрические, длиной 3—4 см, при плодах до 6 см, обыкновенно прямостоячие, густоцветковые. Прицветные чешуйки продолговато-яйцевидные или широко-округлённые, тупые или острые, целиком или лишь в основании светло-бурые, с более тёмной (иногда почти чёрной) верхушкой. Тычинки в числе двух, с тонкими голыми, свободными нитями и золотисто-жёлтыми, по отцветании слегка темнеющими пыльниками. Завязь яйцевидная или яйцевидно-коническая, сидячая или на очень короткой ножке, густо шелковистая; столбик длиной от 0,3 до 2—2,5 мм; рыльца длиной 1—2 мм, нитевидные, светлые, цельные или раздельные; нектарник одиночный, задний, линейно-лентовидный, длиной до 0,8—1,5 мм.

Плод — шелковистая, вздутая коробочка длиной 4—5 мм. Плоды созревают примерно через месяц после цветения. Семена разносятся ветром.

Цветение в марте — мае, до распускания листьев или одновременно с ними. Сначала распускаются женские цветки, а мужские на 2—3 дня позже. Плодоношение в апреле — июне.

Хромосомный набор 2n = 38 или 76.

Химический состав 
Молодые листья собранные в июне на юге Якутии содержали (от абс. сух. вещ. в проц.): золы 6,8, протеина 27,1, белка 24,2, жира 1,9, клетчатки 11,0,  59,2, кальция 1,11, фосфора 0,46. В листьях обнаружено 279 мг % аскорбиновой кислоты.

Значение и применение 

Одна из лучших пород ив для закрепления берегов и гатей, песков в речных долинах.

Якуты кормят скот листьями. Хорошо поедается овцами и козами. Удовлетворительно верблюдом. Лошадьми и крупным рогатым скотом обычно поедается хуже. По наблюдениям в Казахстане лучше всего поедается весной и осенью. Поедаемость изменяется от района к району главным образом в связи с наличием или отсутствием других, более ценных кормов. Поедается  и бобром. Молодые веточки, кора, почки, цветы и листья составляют основной корм водяной полёвки, в низовьях Волги губящей заросли этой ивы путем обгрызания коры. Листья поедаются . По сообщениям Л. Г. Капланова листья в Сихотэ-Алинском заповеднике летом поедаются .

Даёт превосходный корзиночный материал. Идёт на безвершинное ивовое хозяйство, на обручи, рыболовные снасти, мебель, циновки, а также на тонкое плетенье (в виде струганных лент): декоративные корзиночки, вазы, шкатулки, коробочки. На крайнем севере Западной Сибири и на Дальнем Востоке из коры этой ивы плетут рыболовные сети. Ради корзиночного прута эту иву разводят на специальных плантациях.

Старые толстые побеги идут на обручи и изгороди.

Древесина белая, лёгкая, мягкая, после кипячения в воде окрашивается в розовый цвет.

Кора употребляется для получения  и для извлечения дубильных экстрактов; содержит 6,18—14,5 % танинов; в листьях 2,4—9,59 % танинов.

Очень декоративна и поздно сбрасывает листья. В зелёном строительстве находит применение в живых изгородях и в оформлении куртин по берегам водоёмов.

Прекрасный ранний нектаронос и пыльценос. Минимальная температура начала секреции нектара 10 °С в 8 ч утра. Наиболее благоприятная температура для сахаровыделения 18 °С в 14 ч. Относительная влажность в 8 и 14 ч соответственно составляет 95 и 70 %. Таким образом, у ивы корзиночной содержание сахара в нектаре увеличивается с повышением температуры воздуха и с понижением относительной влажности воздуха. Продуктивность мёда чистыми насаждениями 150—175 кг/га. Нектаропродуктивность 10 цветков — 15,8—25,7 мг.

Ботаническая классификация 
Вид Ива прутовидная входит в род  семейства  порядка .

Таксономическая схема

Синонимы 
По данным The Plant List на 2013 год, в синонимику вида входят:

 
 
 
 
 
 
 
 
 , nom. illeg.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ива
Флора Евразии
Декоративные кустарники
Медоносы
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Дубильные растения
Природные материалы для плетения
Кормовые растения северного оленя
Кормовые растения европейского лося